Le mot Gamine est nom commun féminin désignant, en général, une enfant ou, familièrement, la fille de quelqu'un ; cependant il peut aussi être utilisé dans les titres des œuvres suivantes :

Variété 
 Gamine : groupe de pop-rock français.
 Gamine : Un single, sorti en 2014, de la chanteuse française Zaz.

Peinture 

 Gamines est un tableau de Louise Catherine Breslau réalisé en 1902. Il est conservé et exposé au Musée Comtadin-Duplessis, à Carpentras.

Cinéma 

 La Gamine est un film français réalisé par Hervé Palud sorti en 1992 ;
 Gamines est un film français réalisé par Éléonore Faucher, sorti en 2009 ;

Voir aussi